Geoff Evans peut désigner :
 Geoff Evans (1942-), un joueur de rugby à XV international gallois ;
 Geoff Evans (1950-), un joueur de rugby à XV international anglais.